

Rue Maryse-Bastié à Annecy ;
 Rue Maryse-Bastié à Limoges ;
 Rue Maryse-Bastié à Lyon ;
 Rue Maryse-Bastié à Metz ;
 Rue Maryse-Bastié à Paris ;
 Rue Maryse-Bastié à Strasbourg.